Beede Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beede Hill (New Hampshire)
 Beede Hill (New York)